Les Cercueils de l'Empereur est une nouvelle de Robert van Gulik mettant en scène le juge Ti. 

Il s'agit de la dix-neuvième enquête du magistrat selon l'ordre chronologique et de la septième selon l'ordre de publication. La nouvelle fait partie du recueil Le Juge Ti à l'œuvre.

Résumé 

Le juge Ti est en déplacement chez un collègue dont le district est proche de la frontière. C'est la guerre avec les Tatars et l'ambiance autour du dîner est morose. C'est alors que le Maréchal fait appel au juge pour résoudre une énigme : des armes seraient cachées dans le cercueil de feu le prince héritier. Comment le vérifier sachant que le tombeau est sacré et qu'on ne peut y toucher ?

Personnages 
Membres du Tribunal
 Ti Jen-tsie, magistrat du district de Han-yuan, en déplacement chez un confrère.
 Le juge Kouang, magistrat du district de Ta-chi-kou.

Autres personnages
Le maréchal, commandant en chef de l'armée.
Liou, général.
Pan et Wou, capitaines de garnisons.
Rose-thé et Jasmin, prostituées.

Éditions  
 Judge Dee at Work (1967) 

 À l'origine publiées dans le désordre, les enquêtes du juge Ti ont été regroupées en français dans une collection de quatre volumes respectant l'ordre chronologique de ses aventures :

 Les Aventures du juge Ti, volumes 1. Les Débuts du juge Ti ; 2. Les Enquêtes du juge Ti ; 3. Les Nouvelles Enquêtes du juge Ti ; 4. Les Dernières Enquêtes du juge Ti, Paris, La Découverte, coll. « Pulp fictions », 2009.

Articles connexes 
Robert van Gulik
Juge Ti
Di Renjie
Dynastie Tang

Nouvelle policière néerlandaise
Nouvelle de Robert van Gulik
Nouvelle parue en 1967
Juge Ti
1967 en littérature policière